Wuhan Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Optics Valley International Tennis Center i Wuhan, Folkerepublikken Kina i perioden 23. - 29. september 2018. Det var den femte udgave af Wuhan Open, og turneringen blev afviklet under navnet Dongfeng Motor Wuhan Open på grund af et sponsorat fra Dongfeng Motor Corporation. De blev spillet om titler i damesingle og damedouble.

Damesingletitlen blev vundet af 20-årige Aryna Sabalenka, som dermed vandt en WTA-turnering for anden gang i sin karriere, idet hun i september 2018 havde vundet den første titel ved Connecticut Open. I finalen besejrede hun Anett Kontaveit med 6-3, 6-3. Det var andet år i træk, at singlefinalen i Wuhan Open var en opgør mellem to useedede spillere, og begge finalister avancerede til nye personlige rekorder på WTA's verdensrangliste: Sabalenka til 16.-pladsen og Kontaveit til 21.-pladsen. Caroline Garcia var forsvarende mester men tabte i anden runde til Kateřina Siniaková.

Finalen i doublerækken sluttede også 6-3, 6-3, og sejren gik til Elise Mertens og Demi Schuurs, der vandt over Andrea Sestini Hlaváčková og Barbora Strýcová. Det belgisk-hollandske par vandt dermed deres femte WTA-titel som makkere, og deres fjerde titel i 2018. Sejren var imidlertid deres største indtil da, eftersom deres første fire titler var vundet i de lavere rangerende WTA International-turneringer. De forsvarende doublemestre, Martina Hingis og Latisha Chan stillede ikke op. Hingis havde indstillet sin karriere, og annoncerede umiddelbart efter turneringen var slut, at hun var gravid med sit første barn, mens Chan døjede med en skade.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.445.250 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 44 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 Tre af disse spillere meldte efterfølgende afbud, hvilket gav plads til tre lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Wang Yafan
  Kateřina Siniaková
  Monica Puig
  Viktorija Golubic
  Rebecca Peterson
  Wang Xiyu
  Sara Sorribes Tormo
  Sofia Kenin

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Markéta Vondroušová
  Polona Hercog
  Monica Niculescu

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Wuhan Open

Noter 

2018
WTA Tour 2018